Ава́-пит или ава-куайкер () — барбакоанский язык, на котором говорят на северо-западе Южной Америки (в Колумбии и Эквадоре). Около 13 тысяч носителей (12 тысяч в Колумбии и около 1 тысячи в Эквадоре). Большинство мужчин говорят также на испанском. Женщины и дети в основном монолингвы (одноязычные).

Письменность на основе латинского алфавита: A a, Ã ã, E e, Ẽ ẽ, H h, I i, Ih ih, Ĩ ĩ, Ɨ ɨ, Ɨh ɨh, Ɨ̋ɨ̋, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, P p, S s, Sh sh, T t, U u, Uh uh, Ũ ũ, Y y, Z z, Zh zh, '.

Характеристика 
На языке Ава-пит говорят около 21 тысячи человек. В основном это проживающие на колумбийских тихоокеанских склонах Анд, и около тысячи жителей в прилегающих районах Эквадора. На данном языке с каждым годом говорит все меньше и меньше населения. Исследование 2008 года показало, что говорящих на языке ава-пит осталось около 12 000, но по состоянию на 2011 год в провинциях северного Эквадора осталось около 2100 говорящих.

Фонология

Гласные

Согласные

Примечания

Ссылки 
 Gramática Awapit

Аванские языки
Барбакоанские языки
Языки Колумбии
Языки Эквадора